Németi, régi magyar családnév
Földrajz
 Horvátország
 Nijemci (magyarul: Németi), település Vukovár-Szerémség megyében
 Magyarország
 Hidasnémeti, település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 Németi, 1976. december 31-ig önálló község, Szalánta része, Baranya megye
 Sopronnémeti, település Győr-Moson-Sopron megyében
 Tornyosnémeti, település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 Szlovákia
 Alsónémeti (szlovákul: Nižné Nemecké), település a Kassai kerület, Szobránci járásában
 Felsőnémeti (szlovákul: Vyšné Nemecké), település a Kassai kerület, Szobránci járásában
 Garamnémeti (szlovákul: Tekovské Nemce), település a Nyitrai kerület, Aranyosmaróti járásában
 Hontnémeti (szlovákul: Hontianske Nemce), település a Besztercebányai kerület, Korponai járásában
 Miglécnémeti, Migléc régi neve (szlovákul: Milhosť), település a Kassai kerület Kassa-vidéki járásában
 Románia
 Marosnémeti (románul: Mintia), település Hunyad megyében
 Szamosújvárnémeti (románul: Mintiu Gherlii), település Kolozs megyében
 Szatmárnémeti (románul: Satu Mare), település Szatmár megyében